Calduch puede referirse a:

 Rafael Calduch, profesor universitario y político español.
Isabel Calduch, monja clarisa capuchina española.
Josep del Hoyo Calduch, médico, ornitólogo, divulgador y editor español.
Manuel Calduch, farmacéutico y botánico español.
Misericordia Calduch, científica micóloga española.
Núria Calduch Benages, biblista española.
Rafa Calduch, pintor español.
Rafael Calduch, profesor universitario y político español.
Ramón Calduch, cantante de canción melódica español.